DFP est un sigle qui peut désigner :
 Dansk Folkeparti (en français, Parti populaire danois), un parti politique nationaliste danois ;
 Deutsche Fortschrittspartei (en français, Parti progressiste allemand), un parti progressiste allemand ;
 Dictionnaire du français plus, un dictionnaire québécois ;
 Doriot, Flandrin & Parant, un constructeur automobile français disparu en 1926 ;
 DoubleClick For Publishers, le serveur de publicité de Google ;
 diplôme de français professionnel.